Torriani steht für:

 Torriani (Patriziergeschlecht), italienisches Patriziergeschlecht
 Torriani (Film), Film aus dem Jahr 1951

Torriani ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Torriani (1930–2002), Schweizer Offizier
 Francesco Torriani (1612–1683), Schweizer Maler
 Gioacchino Torriani, Ordensgeneral der Dominikaner von 1487 bis 1500
 Giovanni Ambrogio Torriani († 1679), italienischer Priester, Prothonotar und Bischof von Como
 Leonardo Torriani (* um 1560–1628), italienischer Festungsbaumeister
 Maria Antonietta Torriani (1840–1920), italienische Schriftstellerin
 Mario Torriani (* 1976), Schweizer Journalist
 Orazio Torriani, italienischer Barockbaumeister
 Richard Torriani («Bibi» Torriani; 1911–1988), Schweizer Eishockeyspieler
 Vico Torriani (1920–1998), Schweizer Schlagersänger
 Vincenzo Torriani (1918–1996), Renndirektor des Giro d‘Italia